Kunstbegriff steht für:

 den Begriff der Kunst
 Kunstwort, einen künstlich geschaffenen Begriff